— японский футболист и тренер.

Клубная карьера 
На протяжении своей футбольной карьеры выступал за клуб «Фурукава Электрик», к которой присоединился в 1973 году после окончания университета Хосэй. В 1976 году клуб выиграл чемпионат Японии и Кубок Императора. Также в составе команды он стал обладателем Кубка лиги в 1977 и 1982 годах. После этого сезона завершил карьеру. В чемпионате Киёкумо провел 149 матчей и забил 6 мячей. Он трижды был включен в символическую сборную чемпионата в 1974, 1975 и 1976 годах.

Выступления в сборной 
С 1974 по 1980 год сыграл за национальную сборную Японии 42 матча. Дебютом Киёкумо стала встреча с Южной Кореей 28 сентября 1974. В следующем году он провел матчи квалификации на Кубок Азии 1976. Также он участвовал в матчах квалификации на Летние Олимпийские игры 1976 и 1980 годов и отборочные матчи на чемпионат мира 1978 года.

Тренерская карьера 
После окончания игровой карьеры в 1984 году Киёкумо стал главным тренером родного «Фурукава Электрик» в качестве преемника Масао Утино. Он привел клуб к победе в национальном чемпионате 1985/86 и Кубке лиги в 1986. Также в 1986 году «Фурукава Электрик» выиграла Азиатский Кубок чемпионов, став первым японским клубом, победившем в турнире. В 1990 году Киёкумо ушел в отставку. В 1992 году работал в национальной сборной Японии, возглавляемой Хансом Офтом. В 1994 году Киёкумо вернулся в «ДЖЕФ Юнайтед Итихара Тиба» (ранее — «Фурукава Электрик») и управлял клубом до 1995 года. В 1998 году стал главным тренером . В 1999 году он подписал контракт с «Омия Ардия», а в октябре 2003 года возглавил клуб в качестве преемника .

Клубная статистика

Статистика в сборной

Тренерская статистика

Достижения

Командные 
 Чемпион Японии — 1976
 Кубок Императора — 1976

Индивидуальные 
 Включён в символическую сборную чемпионата — 1974, 1975, 1976

Примечания

Ссылки 
 Профиль на сайте Japan National Football Team Database

Футболисты Японии
Игроки сборной Японии по футболу
Игроки ФК «ДЖЕФ Юнайтед Итихара Тиба»
Футбольные тренеры Японии
Тренеры ФК «ДЖЕФ Юнайтед Итихара Тиба»
Тренеры ФК «Омия Ардия»
Выпускники Университета Хосэй